

Toponyme 

 Gera, ville allemande
 Gera, rivière en Allemagne
District de Gera (RDA)
 Gera, woreda en Éthiopie

Patronyme 

Zoltán Gera, footballeur hongrois.

Autre 
 Le gera, langue tchadique ;
 le Gera, chalutier de haute-mer construit en 1959/60 au chantier naval Peene à Wolgast dans l'ex-République démocratique allemande (RDA).

Voir aussi 
 GERA Europe